Неведро — деревня в Гультяевской волости Пустошкинского района Псковской области
Неведро — озеро в Псковской области